Kľačany ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 Kľačany, Gemeinde im Okres Hlohovec
 Kľačany, Ortsteil der Gemeinde Urmince, Okres Topoľčany
 Kľačany, Ortsteil der Gemeinde Trnavá Hora, Okres Žiar nad Hronom
 Siedlung der Gemeinde Velčice, Okres Zlaté Moravce
 Siedlung der Gemeinde Čerenčany, Okres Rimavská Sobota

sowie Namensteil folgender Gemeinden:
 Čierne Kľačany, Okres Zlaté Moravce
 Hronské Kľačany, Okres Levice
 Kapušianske Kľačany, Okres Michalovce
 Liptovské Kľačany, Okres Liptovský Mikuláš
 Slovenské Kľačany, Okres Veľký Krtíš
 Turčianske Kľačany, Okres Martin

sowie des Ortes Fiľakovské Kľačany, Ortsteil der Gemeinde Fiľakovské Kováče, Okres Lučenec